Zwitserse Federatie van Vakverenigingen
 Stoomtrein Goes - Borsele